Змагання з метання списа серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 20 та 22 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: метання на 62,50 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлеток у обох групах кваліфікації ()

Фінал

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 
 Протоколи змагань:
 кваліфікація 
 фінал 

Ж
Ж